Fernand Fenaux (1877-1943) : ingénieur français ;
 Lucien Fenaux (1911-1969) : sculpteur français.